Чиуауа ():

 Чиуауа — штат в Мексике.
 Чиуауа — город в Мексике, столица штата Чиуауа.
 Чиуауа — муниципалитет в Мексике, входит в штат Чиуауа.
 Чиуауа — пустыня в Северной Америке.
 Чиуауа — аэропорт в штате Чиуауа.
 Чиуауа (чихуахуа) — порода собак.